

Toponymes 
 Nielles-lès-Bléquin est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

 Nielles-lès-Calais est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.

 Nielles-lès-Ardres est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.